Аскаровский сельсовет — название двух сельсоветов в Башкортостане

 Аскаровский сельсовет — в Абзелиловском районе
 Аскаровский сельсовет — в Бурзянском районе